YKM steht für:
 Yakima Air Terminal (IATA-Code), Flughafen von Yakima (Washington), Yakima County, Washington

ykm steht für:
 Yakamul (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung